U 169 oder U-169 bzw. U169 steht für:

 U 169 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 169, als Bezeichnung eines Medikaments registriert von der amerikanischen  von Food and Drug Administration.
 U 169, ein Runenstein aus Granit in Uppland in Schweden.

U169